Tenaya steht für:

 Tenaya (Ahwahnechee), († 1853), ein Anführer des Volkes der Ahwahnechee im Yosemite Valley, Kalifornien, USA
 Tenaya (Vorname), weiblicher Vorname
 Tenaya Capital, ein US-Risikokapitalunternehmen
 Tenaya Lake, ein See im Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien
 Tenaya Canyon, eine Schlucht im Yosemite-Nationalparkim US-Bundesstaat Kalifornien
 Tenaya Peak,  ein Berg im Hochland des Yosemite
 Tenaya Creek, ein Fluss im gleichnamigen Canyon